

Empresas 

 Vero Internet

Localidades 

 Vero (Córsega do Sul)

Pessoas 
 Lúcio Vero
 Júlio Vero
 Vero (senador)
 Vero (vigário)
 Vero (homem claríssimo)
 Vero (Gália)

Outros 

VERO - um verificador ortográfico para OpenOffice, Firefox, Thunderbird e outros.
Rede social - rede social que permite que você seja você mesmo, motivo do nome Vero, que significa "verdade". www.vero.co
Verdade

Desambiguação
Desambiguações de topônimos